Гораздовский () — фамилия; имеет женскую форму Гораздовская.
 Гораздовский, Зигмунт (1845—1920) — святой Римско-Католической Церкви, польский священник, основатель женского монашеского общества «Сёстры святого Иосифа».
 Гораздовский, Эдвард (1843—1901) — известный варшавский гравёр.